|-
| 99201 Заттлер (Sattler)||||25 квітня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (99202) 2001 HR18||||24 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99203) 2001 HA20||||26 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99204) 2001 HE20||||26 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99205) 2001 HL22||||25 квітня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Обсерваторія Амейя-де-Мар
|-
| (99206) 2001 HH25||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99207) 2001 HR27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99208) 2001 HX27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99209) 2001 HZ28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99210) 2001 HK32||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99211) 2001 HD37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99212) 2001 HD38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (99213) 2001 HL38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (99214) 2001 HF41||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99215) 2001 HU45||||17 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99216) 2001 HG48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99217) 2001 HJ48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99218) 2001 HV50||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99219) 2001 HY53||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99220) 2001 HE54||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99221) 2001 HP55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99222) 2001 HQ55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99223) 2001 HJ57||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99224) 2001 HC58||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99225) 2001 HX59||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99226) 2001 HO60||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99227) 2001 HR60||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99228) 2001 HJ62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99229) 2001 HK63||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99230) 2001 KL||2001 KL||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99231) 2001 KC1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99232) 2001 KP4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99233) 2001 KJ7||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99234) 2001 KU13||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99235) 2001 KU29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99236) 2001 KV31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99237) 2001 KD33||||24 травня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (99238) 2001 KQ35||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99239) 2001 KX36||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99240) 2001 KH37||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99241) 2001 KV51||||16 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99242) 2001 KG52||||17 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99243) 2001 KH54||||22 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99244) 2001 KV54||||28 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99245) 2001 KG61||||17 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99246) 2001 KY62||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99247) 2001 KV65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99248) 2001 KY66||||29 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99249) 2001 KW70||||24 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99250) 2001 LH||2001 LH||10 червня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (99251) 2001 LM||2001 LM||13 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99252) 2001 LJ1||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99253) 2001 LA2||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99254) 2001 LG11||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99255) 2001 LP11||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99256) 2001 LQ12||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99257) 2001 LT12||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99258) 2001 MF5||||21 червня 2001||Обсерваторія Калар-Альто||Обсерваторія Калар-Альто
|-
| (99259) 2001 MO17||||26 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99260) 2001 MC28||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99261) 2001 NB7||||15 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 99262 Блойштайн (Bleustein)||||20 липня 2001||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (99263) 2001 OZ31||||23 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99264) 2001 OP42||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99265) 2001 OQ62||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99266) 2001 OQ69||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99267) 2001 OJ84||||18 липня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99268) 2001 OD94||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99269) 2001 OU97||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99270) 2001 OG98||||25 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99271) 2001 PJ2||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99272) 2001 PW24||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99273) 2001 PD28||||14 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99274) 2001 PM41||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99275) 2001 PH57||||14 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99276) 2001 QC20||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99277) 2001 QU58||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99278) 2001 QA68||||16 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99279) 2001 QF70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99280) 2001 QA83||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99281) 2001 QR99||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99282) 2001 QS116||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99283) 2001 QD120||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99284) 2001 QX131||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99285) 2001 QT138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99286) 2001 QO139||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99287) 2001 QN165||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99288) 2001 QA203||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99289) 2001 QV205||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99290) 2001 QU206||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99291) 2001 QO220||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99292) 2001 QS226||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99293) 2001 QX256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99294) 2001 QR258||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99295) 2001 QP274||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99296) 2001 QK287||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99297) 2001 RU14||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99298) 2001 RV46||||11 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99299) 2001 RR48||||11 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99300) 2001 RV52||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

99200